Тејлор Дент је освојио турнир. У финалу је победио Саргиса Саргсијана резултатом 7-6(7-5), 6-4.

Носиоци 

  Шенг Схалкен (прво коло)
  Агустин Каљери (четвртфинале)
  Феликс Мантиља (прво коло)
  Марат Сафин (прво коло)

<li> Макс Мирни (друго коло)
<li> Николас Масу (прво коло)
<li> Фелисијано Лопез (прво коло)
<li> Јевгениј Кафељников (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Горња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 2003.